Джон Пайпер-Фергюсон (; род. 27 февраля 1964 года, Мордиалок, Австралия) — канадо-австралийский актёр.

Биография 
Джон Пайпер-Фергюсон родился в Мордиалоке (Мельбурн, Виктория, Австралия). Он сын олимпийской пловчихи Кэтлин (урождённой Макнэми) и Ричарда Фергюсона. Почти сразу после рождения ребёнка семья переехала в Ванкувер. Джон учился в Handsworth Secondary School, а позднее с отличием окончил Университет Альберты со степенью бакалавра изобразительных искусств.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
Выпускники Альбертского университета